To Extremes é o décimo segundo álbum de estúdio e último trabalho inédito da banda DeGarmo and Key, lançado em 1994.

Faixas 
"Stressed"
"People Got to Be Free" 
"Hangin' by a Scarlet Thread" 
"Rebel for God"
"Judgment Day" 
"Hyper-Faith"  
"To Extremes"  
"Carry the Cross"  
"Dangerous Place"
"Reclaim America" 

Álbuns de DeGarmo and Key
Álbuns de 1994
Álbuns de música cristã contemporânea
Álbuns de rock cristão